Ел Мантиљо има више значења:

 Ел Мантиљо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мантиљо, Тинаха де ла Вака (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику